Overberge ist seit dem 1. Januar 1968 ein Stadtteil von Bergkamen.

Heute ist es eine der bevorzugten Wohngegenden in Bergkamen, obwohl man immer noch Spuren der früher intensiver betriebenen Landwirtschaft und des Kohlebergbaus findet.

Geschichte

Einwohnerentwicklung

Einzelnachweise 

Stadtteil von Bergkamen
Ehemalige Gemeinde (Kreis Unna)
Gemeindeauflösung 1968